

Codici 
 GDQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gondar (Etiopia)
 gdq – codice ISO 639-3 della lingua mehri

Sigle 
 Games Done Quick – maratona di speedrun per beneficenza